Görög mitológiai alak: Narkisszosz
 Növénynemzetség: Nárcisz